Le sigle NFC peut signifier :

 Nanofibre de Cellulose ou Nanofibrilles de Cellulose, une des formes de nanocellulose, obtenues à partir de bois pour faire un nouveau type de batteries souples par exemple ;
 National Football Conference, une des deux conférences qui constituent la National Football League (NFL) de football américain ;
 Near-field communication (ou Communication en champ proche), une technologie d'échanges de données à une distance de quelques centimètres ;
 Normalization Form Canonical Composition (Unicode) ;
 Le National Film Centre, un musée japonais consacré à l'héritage cinématographie du Japon, renommé en National Film Archive of Japan (NFAJ) depuis .